Маричка (серб. Марићка / Marićka) — село в общине Приедор Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Население составляет 1107 человек по переписи 2013 года. Расположен в 20 км к юго-западу от центра города Приедор.

Население

Достопримечательности 
Есть Церковь Илии Пророка Маричка Сербская православная церковь, в Баня-Лукская епархия

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской